Morganville – città del Kansas
Morganville – CDP del New Jersey